Keude Lapang (Ganda Pura), een plaats in Indonesië
Keude Lapang (Lapang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing